De Franse voetbalclub Paris Saint-Germain FC speelt sinds 1982 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Paris Saint-Germain

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Eeuwige ranglijst van deelnemers UEFA-clubcompetities

Statistieken

Europa Cup II (seizoen 1982/83)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1982/83. De ploeg onder leiding van trainer-coach Georges Peyroche werd in de kwartfinale uitgeschakeld door het Belgische Waterschei SV Thor. Het was eerste keer in de clubgeschiedenis dat PSG uitkwam in een Europees bekertoernooi.

UEFA Champions League (seizoen 1994/95)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Luis Fernández vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 1994/95. De ploeg werd in de halve finales uitgeschakeld door AC Milan.

Europa Cup II (seizoen 1995/96)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II, seizoen 1995/96. De ploeg onder leiding van trainer-coach Luis Fernández won de beker door Rapid Wien in de finale met 1-0 te verslaan. Het was de eerste Europese prijs uit de geschiedenis voor de club uit Parijs.

Europa Cup II (seizoen 1996/97)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II, seizoen 1996/97. De titelverdediger onder leiding van trainer-coach Ricardo Gomes verloor in de finale, gespeeld in De Kuip in Rotterdam, met 1-0 van FC Barcelona door een rake strafschop van Ronaldo in de 37ste minuut.

UEFA Champions League (seizoen 1997/98)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Ricardo Gomes vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 1997/98. De ploeg werd in de groepsfase uitgeschakeld.

UEFA Champions League (seizoen 2000/01)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Luis Fernández vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2000/01. De ploeg werd in de tweede groepsfase uitgeschakeld.

UEFA Champions League (seizoen 2004/05)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Vahid Halilhodžić vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2004/05. De ploeg werd in de groepsfase uitgeschakeld.

UEFA Champions League (seizoen 2012/13)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2012/13. De ploeg werd in de kwartfinales uitgeschakeld door FC Barcelona.

UEFA Champions League (seizoen 2013/14)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2013/14. De ploeg werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Chelsea.

UEFA Champions League (seizoen 2014/15)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2014/15. De ploeg werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Barcelona.

UEFA Champions League (seizoen 2015/16)
Bijgaand een overzicht van de spelers die Paris Saint-Germain onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 2015/16. De ploeg werd opnieuw in de kwartfinales uitgeschakeld, ditmaal door Manchester City.

Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain